Tabàtxnoie (en rus: Табачное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2019 tenia 1.539 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea